Cassi ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Cassi (1863–1913), italienischer Bildhauer
 Mario Cassi (* 1973), italienischer Opernsänger (Bariton)